A TV Feevale é o canal de TV da Universidade Feevale, localizado em Novo Hamburgo, RS. É um canal universitário que, através de uma lei que beneficia canais sem fins lucrativos e pertencentes a universidades, tem assegurada a veiculação de sua programação no canal 15 da NET de Novo Hamburgo. É afiliada ao Canal Futura.

O seu objetivo é dar a oportunidades para os alunos aprenderem como funciona um estúdio de TV, aplicando todas as teorias que aprendem durante a faculdade. E descobrindo que existem coisas que não se aprende na sala de aula.

Criada em 2002, contando com, apenas um estúdio, algumas câmeras, um G4, 4 funcionários, em pouco tempo cresceu, em tamanho e importância.

A TV produz vários programas feitos por alunos da instituição. Geralmente os trabalhos tem cunho jornalístico, mas, uma vez que outra aparece algo diferente.

Lembrando que a TV cresceu em importância, podemos citar como exemplo disso, várias indicações no Gramado Cine & Video. Na edição de 2004 do festival, o curta Amada Amanda - que contava a história de Amanda, uma menina que queria arrumar um namorado e recorreu à uma agência de encontros - recebeu menção honrosa na categoria Curta - Video Universitário. Era um curta preto e branco, mudo, e o único de humor, concorrendo contra curtas tristes, coloridos com uma atmosfera cinzenta...

Mas na edição de 2005 do Gramado Cine & Video, o agora jornalista Rodrigo Saccone, editor de video na TV Feevale, ergue dois troféus Galgo de Ouro, com o documentário Força Expedicionária Brasileira - Heróis Esquecidos. O documentário que contava a história dos combatentes brasileiros que lutaram na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, levou os prêmios de Melhor Documentário e Melhor Video, na Categoria Universitário Gaúcho.

Hoje, sua estrutura conta com três câmeras de estúdio (com tamanho para a montagem de três cenários simultaneamente), várias outras câmeras para externas (como PD 150), um G4 e três Sony Vaio - para a edição de video. E que estão em sala própria, não mais no estúdio - além de um espaço exclusivo, com várias salas, no subsolo do prédio amarelo da Feevale.

Programas
 Boletim Informativo
 Feevale no Ar
 Autografando
 Em Pauta
 Janela Educativa
 Faça Mais
 Toca Aí
 Profissão X
 Balaio
 Ligado

Ligações externas 
Página oficial

Feevale
Universidade Feevale
Mídia de Novo Hamburgo
Canais de televisão fundados em 2002